San Antonio de Flores (Choluteca), een gemeente in het departement Choluteca in Honduras
San Antonio de Flores (El Paraíso), een gemeente in het departement El Paraíso in Honduras